Pied-à-terre (фр., , букв. — «ноги на земле») — представляет собой небольшую жилую единицу, например квартиру или кондоминиум, обычно расположенную в большом городе на некотором расстоянии от основного места жительства человека.

Определение 
Термин подразумевает использование имущества в качестве временного второго места жительства, но не дома для отдыха, как на часть года, так и на часть рабочей недели, обычно достаточно богатым человеком. Если основное место жительства владельца находится поблизости, термин также подразумевает, что место жительства позволяет владельцу использовать своё основное место жительства в качестве дома для отдыха.

Французский энциклопедический онлайн-словарь Малый Ларусс представляет pied-à-terre как «жильё, в котором человек проживает только на короткое время». Французский  даёт схожее значение этому термину, определяя его как «жилище, в котором обитают лишь изредка».

Описание 
Pied-à-terre строятся для людей, которым есть смысл использовать подобное жилье в данной местности и которые могут позволить себе их содержать. Они также являются альтернативой проживанию в отеле со своими преимуществами (конфиденциальность) и недостатками (эксплуатационные расходы). Pied-à-terre не является загородным домом, это скорее убежище для ночлега или краткосрочной сезонной работы на участке, и его функция заключается в сокращении поездок между работой и текущим домом. Это может также пересекаться с недвижимостью в форме инвестиций.

На парижском рынке недвижимости мини-квартиры размером в несколько квадратных метров, иногда менее 8 м2, продаются или сдаются в аренду для людей, которые живут в провинции и работают или учатся в Париже в течение недели.

В Амстердаме дом должен быть выше определённой арендной стоимости, или он должен быть классифицирован как pied-à-terre. Если владелец такого дома разрешает своему ребёнку жить в нём, то ребёнок должен зарегистрироваться в муниципалитете.

Политики также нередко используют небольшие съёмные комнаты. Многие голландские политики временно живут в pied-à-terre в Гааге, хотя остаются зарегистрированными в своём муниципалитете на родине. Pied-à-terre также используется в мире  и развлечений, например, репортёрами, которые живут в Амстердаме, но несколько дней находятся в других местах.

История 
В течение 2010-х годов в Париже и Нью-Йорке были проведены дискуссии о Pied-à-terre, которые, как утверждается, привели к сокращению общего предложения жилья. Налог на такие объекты обсуждается с 2014 года. Законопроект 2019 года в Ассамблее штата Нью-Йорк, согласно которому будет взиматься постоянный налог на роскошные помещения, был отклонён после сильного давления со стороны разработчиков недвижимости и их лоббистов.

В 2014 году The New York Times сообщила, что  единиц на одном участке из трёх кварталов в центре Манхэттена были вакантными в течение полугода. Многие из зданий располагались у Центрального парка и стали известны как . Сенатор штата Нью-Йорк , чей район включает в себя Мидтаун, заявила: «В моём округе одни из самых высоких в мире цен на землю — я заострила внимание на проблеме иностранных покупателей. Я встретилась с девелопером, который строит одно из этих зданий миллиардеров на 57-й улице, и он сказал мне: «Не волнуйтесь, Вам больше не понадобятся дополнительные услуги, потому что покупатели не будут отправлять своих детей в школу здесь, и здесь не будет уличного движения». В некоторых кооперативных зданиях в Нью-Йорке также действуют ограничения на приобретение квартиры в качестве pied-à-terre.

По состоянию на 2010 год, французские города с населением более  человек имели минимальную годовую аренду квартир, чтобы расправиться с квартирами, предлагаемыми в качестве краткосрочной аренды. Хотя в Нидерландах в целом, как сообщается, нет традиций pied-à-terre, они стали объектом регулирования в Амстердаме.

См. также 

 Pied-à-terre — Викисловарь.
 Квартира-студия
 Маятниковая миграция
 
 
 
 Бурса (учебное заведение)
 Кампус

Примечания 

Народная архитектура
Жилые здания
Жилища
Жилая недвижимость
Налоги на недвижимость
Студенческая культура
Французские фразы